Barići est un toponyme qui peut désigner :
Barići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Teslić et dans la République serbe de Bosnie ;
Barići, une localité de Croatie située dans la municipalité de Višnjan, comitat d'Istrie.